Vata, uno dei tre Dosha nella medicina ayurvedica
Vata, genere di coleotteri carabidi della sottofamiglia Cicindelinae
Vața de Jos, un comune della Romania nel distretto di Hunedoara